Canadian Soccer League is de naam van verschillende voetbalcompetities in Canada.

 Canadian Soccer League (1987–1992) : Voetbalcompetitie die bestond van 1987 tot 1992
 Canadian Soccer League (2006) : De hoogste voetbalcompetitie van Canada. Opgericht in 2006